Lili Marleen (utwór), niemiecka piosenka z okresu II wojny światowej
 Lili Marleen (film), film wojenny z 1981 w filmie w reżyserii Rainera Wernera Fassbindera